Kraan (regelaar), een mechanisme dat wordt gebruikt voor de toevoer van vloeistof of gas
 Kraan (machine), een takelwerktuig
 Camerakraan
 Kraan (band), een Duitse rockband
 Kraanvogel (vogel), een vogel
 Kraan (Nederweert), een buurtschap in de gemeente Nederweert
 Abraham van der Kraan, een Nederlands architect
 Arnoldus Teunis Kraan sr., een Nederlands architect
 Gerda Kraan, Nederlandse oud-atlete
 Willem Kraan, een Nederlands verzetsstrijder
 Oude kraan (Middelburg)